Али́м () — мужское имя или фамилия арабского происхождения.

Персоналии с фамилией Алим
 Алим, Иммануэл (род. 1993) — американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории.

Персоналии с именем Алим
 Айдамак, Алим Азамат-оглу (1816—1849) — крымскотатарский народный герой.
 Байсултанов, Алим Юсуфович (1919—1943) — заместитель командира эскадрильи авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Гасымов, Алим Хамза оглы (род. 1957) — азербайджанский певец, ханенде (исполнитель мугамов), актёр, народный артист Азербайджана.
 Гурбанов, Алим Ильшатович (род. 1977) — азербайджанский футболист, правый полузащитник клуба «Хазар-Ленкорань» и сборной Азербайджана.
 Занкишиев, Алим Рамазанович (1982—2012) — лидер Джамаата «Ярмук».
 Кешоков, Алим Пшемахович (1914—2001) — советский кабардинский поэт, прозаик, народный поэт КБАССР, Герой Социалистического Труда.
 Кулиев, Алим Кайсынович (род. 1959) — советский и американский актёр театра и кино, режиссёр.
 Салаватов, Алим Паша (1901—1942) — кумыкский поэт и драматург.
 Селимов, Алим Максимович (род. 1983) — белорусский борец классического стиля, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе.
 Ханфенов, Алим Мазанович (род. 1922) — черкесский поэт, заслуженный деятель культуры Абхазии, народный поэт КЧР.
 Ходжаев, Алим (1910—1977) — узбекский советский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Юсупов, Алим Данилевич (род. 1972) — российский тележурналист.

См. также 
 Алим (мн. ч.  — уляма́) — собирательное название признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама
 Алим — крымский разбойник — российский немой художественный фильм режиссёра Вячеслава Висковского
 Алим (фильм) — советский немой чёрно-белый фильм 1926 года режиссёра Георгия Тасина
 
 
 Алимулы (Алим) — казахский род, входящий в состав Младшего жуза.